Hurlus (Marne), een voormalig dorp in het Franse departement Marne
Hurlus (protestante opstandelingen), protestantse opstandelingen die op 29 juli 1582 in opstand kwamen tegen de geloofsvervolging in de Spaanse Nederlanden